Реметалк II (Тиберий Юлий Реметалк II; ; умер в 227/228) — царь Боспора и тавроскифов в 226—228 годах. Относительно имени и нумерации этого обладателя существуют противоречия: его отца ряд исследователей называют не Рескупоридом III, а Рескупоридом II, рассматривая Реметлака II как Рескупорида III. Это связано с тем, что значительное количество монет того времени были значительно повреждены. Нумизматические надписи является основным источником по деятельности этого царя.

Биография 
Реметалк II, сын царя Рескупорида III, происходил из династии Тибериев Юлиев. Дата его рождения неизвестна. В 225 или 226 году с целью закрепления власти за своими наследниками Рескупорид III сделал Реметалка своим соправителем.

Реметалк II был номинальным царем Боспора до 227 или 228 году, когда вместе с отцом внезапно умер. Возможно, это произошло вследствие какой-то эпидемии, или (более вероятно) в результате заговора, возглавленного его младшим братом Котисом, который не желал быть лишённым власти. В итоге Котис III стал новым властелином Боспора и Таврики.

Литература 
 Фролова Н. А. Монетное дело Рискупорида III (211—226 гг. н. э.) // НЭ, 1980, т. XIII, с. 20-21
 Анохин В. А. Монетное дело Боспора. Киев, 1986 — С. 167—168.
 Christian Settipani. Continuité des élites à Byzance durant les siècles obscurs. Les princes caucasiens et l’empire du vie au ixe siècle, Paris, de Boccard, 2006, 634 p.

Умершие в 220-е годы
Боспорские цари
Правители Европы III века